Stockholmi evangélikus egyházmegye
Stockholmi római katolikus egyházmegye